Чжан Линь (, род. 6 января 1987 года в Пекине) — китайский пловец, специализирующийся на дистанциях в 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем.

Чжан, начал плавать в шесть лет и на сегодняшний день является самым быстрым пловцом вольным стилем в Китае. Он вошёл в национальную сборную в 2002 году. В 2003 году на чемпионате мира по водным видам, он был единственным китайским пловцом, который достиг финала, в конечном итоге финишировав на восьмом месте. В 2005 году на национальных играх он побил рекорд Китая на дистанции в 400 м вольным стилем, а также стал чемпионом на дистанциях в 200 м и 1500 м вольным стилем.

Чжан Линь завоевал серебряную медаль на дистанции в 400 метров вольным стилем на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине со временем 3:42.44, лишь на 0,58 секунды отстав от золотого медалиста, южнокорейца Пак Тхэ Хвана. Этот результат сделал его третьим по времени, на дистанции в 400 метров вольным стилем, в истории (а также этот результат стал национальным рекордом Китая). Серебро Чжана является лучшим достижением на Олимпиадах среди китайских пловцов-мужчин.

На чемпионате мира по водным видам в Риме в 2009 году, Чжан выиграл бронзовую медаль в мужских соревнования на дистанции в 400 метров вольным стилем и золотую медаль на дистанции в 800 метров вольным стилем (7:32.12). Финиш с золотой медалью стал и мировым рекордом, что произошло впервые в истории китайского мужского плавания за последние 73 года.

Тренеры Чжана — Чжан Ядун и Чэнь Инхун. Он также тренировался в конце 2007 года в Австралии у Дэниса Коттерелла, который является бывшим тренером чемпиона Гранта Хэкетта.

Достижения 
 Чемпионат мира 2005 - 6-й 1500 вольный стиль;
 Национальные игры 2005 - 1-й 200 м/400 м/1500 м вольный стиль;
 Чемпионат мира 2007  - 6-й 200 м вольный стиль;
 Летние Олимпийские игры 2008 - 2-й (серебряный призёр) 400 м вольный стиль;
 Чемпионат мира 2009 - 3-й (бронзовый призёр) 400 м вольный стиль; 3:41,35
 Чемпионат мира 2009 - 1-й (золотой призёр) 800 м вольный стиль; мировой рекорд 7:32,12

Примечание

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Пекине
Пловцы Китая
Обладатели действующих мировых рекордов
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Обладатели действующих мировых рекордов в плавании